Mitsubishi Typ 90 – japoński czołg podstawowy
 Typ 90/Typ 96 – chiński czołg podstawowy